Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Philippe Fleurian e Roger Smith che hanno battuto in finale Miles Maclagan e Dinu Pescariu 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Andrej Merinov /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian /  Roger Smith (Campioni)

 Nils Holm /  Nicklas Utgren (quarti di finale)
 Andrew Foster /  Mark Petchey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1993